Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в шестой раз за свою историю, и завоевал одну золотую и одну бронзовую медали.

Золото 
 Хоккей на траве, мужчины.

Результаты

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

Полуфинал

Финал

Итог: Мужская сборная Пакистана по хоккею на траве заняла 1-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1960-е годы в Пакистане